Roi David peut faire référence à :

 David, roi de l’Ancien Testament, vainqueur de Goliath ;
 Tout autre souverain nommé David : voir  ;
 Le Roi David, film américain de Bruce Beresford sorti en 1985 ;
 Le Roi David, oratorio composé par Arthur Honegger en 1921 ;
 Le Roi David, une comédie musicale de Alan Menken et Tim Rice présenté pour la première fois en 1997
 Hôtel King David, hôtel de Jérusalem (Israël).